Робаја има више значења:

 Робаја (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Робаја (Валча), насеље у округу Валча у Румунији